
Molekulska formula -{C10H14N2}- se može odnositi na:

 Fenilpiperazin
 Anabazin
 Nikotin